Jelendol (Tržič), een plaats in de Sloveense gemeente Tržič
 Jelendol (Škocjan), een plaats in de Sloveense gemeente Škocjan